Giuseppe Pallavicini Caffarelli, né à Sessame le , est un traducteur et un écrivain italien.

Biographie 

De lignée génoise ancienne, il est né à la Villa Caffarelli de Sessame,   petit village de la province d'Asti, a étudié à Gênes et, une fois son diplôme obtenu, il est devenu professeur de français et d'anglais. Il a enseigné le français ou l'anglais pendant plusieurs années dans un institut commercial à Milan. Il a également enseigné la langue italienne à l'Université de Minneapolis (Minnesota). Aux États-Unis, il a rencontré le poète Lawrence Ferlinghetti qui, après avoir lu l'un de ses poèmes traduits par Pallavicini Caffarelli lui-même, lui a suggéré de traduire son recueil de poèmes Endless Life, mais en Italie, il ne trouvera pas d'éditeur disponible pour cette publication. En 1984, il a participé à un concours national de poésie en anglais organisé par l'American Poetry Association de Santa Cruz (Californie), dont il a reçu un certificat de mérite. Traducteur pour Mondadori et Einaudi, en 1985, il fait ses débuts avec la traduction de Le Père Goriot de Balzac, qui lui vaut la nomination parmi les candidats pour remporter le prix Monselice 1986  De Flaubert a plutôt traduit deux des œuvres principales, L'Éducation  sentimentale et Bouvard et Pécuchet, de Zola plus tard Thérèse Raquin. 

En janvier 2004, il fait ses débuts dans la fiction avec L'ussaro di Genova, roman inspiré des vicissitudes historiques du  et de la figure de son ancêtre maternel, Gabriele Prato, sous-lieutenant des hussards français du  régiment lors de la campagne napoléonienne de 1813 en Allemagne . Parmi les souvenirs de son ancêtre, il conserve fièrement la médaille de Sainte-Hélène, un document symbolique qui a déclenché l'écriture passionnée de cette œuvre. Au cours des vingt dernières années, il a écrit d'autres romans qui n'ont pas encore été publiés.

Fiction et traductions 

 Le hussard de Gênes, Gênes, Fratelli Frilli Editori, 2004 

 Honoré de Balzac, Papà Goriot, Milan, Mondadori, 1985,  . 
 Dennis McNally, Desolate Angel, Milan, Rizzoli, 1986,  . 
 Maurice Leblanc, Arsenio Lupin, gentleman voleur, Milan, Mondadori, 1987,  . 
 William H. Prescott, Histoire de la conquête du Mexique, Milan, Mondadori, 1989,  . 
 Carolly Erickson, Anna Bolena, Milan, Mondadori, 1990,  . 
 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Milan, Mondadori, 1993,  . 
 Gustave Flaubert, Éducation sentimentale, Milan, Mondadori, 1993,  . 
 Émile Zola, Thérèse Raquin, Turin, Einaudi, 2001,  . 
 Noah Gordon, The clinic, Milan, Rizzoli, 2001,  . 
 Maurice Leblanc, Les confidences d'Arsène Lupin, Turin, Einaudi, 2006,  . 
 Maurice Leblanc, La jeune femme aux yeux verts, Turin, Einaudi, 2007,  .

Références

Liens externes 
 
 

Romancier italien du XXIe siècle
Auteur italien de roman historique
Traducteur italien
Traducteur de poésie
Traducteur depuis le français vers l'italien
Traducteur depuis l'anglais vers l'italien
Traducteur d'œuvres littéraires d'Émile Zola
Naissance en juin 1943
Naissance dans la province d'Asti